El término burlesque puede hacer referencia:

 al burlesque, trabajo literario o dramático enfocado a la ridiculización de un tema, usualmente referido al espectáculo teatral;
 a Burlesque en re menor, una pieza concertante para piano y orquesta compuesta por Richard Strauss;
 a Burlesque, una película musical mexicana dirigida por René Cardona en 1980;
 a Burlesque, una película musical estadounidense del 2010 escrita y dirigida por Steve Antin;
 a Burlesque, banda sonora original de la película con el mismo nombre (2010), protagonizada por Christina Aguilera y Cher.